Якуб Ержабек (; ) — чешский хоккеист, защитник клуба «Оцеларжи Тршинец» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Якуб Ержабек — воспитанник хоккейного клуба «Пльзень». В 2008 году стал чемпионом Чехии среди юниоров. С 2008 года выступал за основную команду. Уходил в аренду в клубы второй лиги. «Словану» помогал играть в плей-офф, в составе клуба стал чемпионом первой чешской лиги. В 2011 году на драфте КХЛ права за игроком были закреплены попрадским «Львом». В 2013 году выиграл взрослый чемпионат с «Пльзенем». В 2016 году Ержабек был признан лучший защитником сезона чешской Экстралиги.

В сезоне 2016/17 выступал за клуб КХЛ «Витязь». В сезоне набрал 36 очков в 63 играх, принял участие в матче всех звёзд КХЛ, а также вошёл в символическую сборную КХЛ по итогам сезона 2016/17.

После окончания сезона Ержабек перебрался за океан, подписав контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Выступал за «Монреаль» и его фарм-клуб — «Лаваль Рокет». В феврале 2018 года был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на выбор в 5-м раунде драфта 2019. С ним же выиграл Кубок Стэнли, в плей-офф сыграл две матча и сделал голевую передачу. В сезоне 2017/18 чешский игрок провёл 26 матчей в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», набрав 8 (2+6) очков.

20 августа 2018 года Якуб подписал однолетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз», однако 1 октября 2018 года «Сент-Луис Блюз» выменял защитника Ержабека у «Эдмонтона» за условный выбор в 6-м раунде драфта 2020. Сыграв всего одну игру за «Сент-Луис» был отправлен в АХЛ. Выступал в АХЛ за фарм-клуб «Блюз» — «Сан-Антонио Рэмпейдж».

В мае 2019 года вернулся в Россию, подписав контракт с клубом «Витязь», за который он выступал в сезоне 2016/17. За подольский клуб выступал до конца сезона 2020/21, проведя 103 матча и набрав 45 (16+29) очков. 29 июля 2021 года перешёл в московский «Спартак», заключив контракт на один год. 6 июня 2022 года заключил контракт с «Оцеларжи Тршинец».

Карьера в сборных 
Участвовал в юниорских и молодёжных чемпионатах мира за сборную Чехии. В 2016 году впервые сыграл на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения 
 Командные
 Обладатель Кубка Стэнли: 2018
 Чемпион Чехии: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии (2): 2012, 2016
 Победитель второго дивизиона Чехии: 2011

 Личные
 Лучший защитник чемпионата Чехии: 2016
 Лучший ассистент и бомбардир Экстралиги среди защитников: 2016
 Первая сборная звёзд КХЛ: 2017
 Участие в матче звёзд КХЛ: 2017

Личная жизнь 
Сестра Маркета Ержабкова является гандболисткой сборной Чехии.

Примечания

Ссылки 
 Якуб Ержабек на официальном сайте АХЛ
 Якуб Ержабек на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Лаваль Рокет»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Оцеларжи»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Обладатели Кубка Стэнли